Лончари могу да буду:

 Лончари (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Лончари (Доњи Жабар), насеље у општини Доњи Жабар, Република Српска, БиХ
 Лончари (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Лончари (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Лончари (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лончари (Тешањ), насеље у општини Тешањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ